«Знай наших» — проєкт українського музиканта, аніматора та письменника Юрія Журавля, що складається зокрема з друкованих книг, календарів, листівок та лекції на каналі в мережі YouTube, в яких розповідаються про видатних українців
 «Знай наших» — український російськомовний комедійний телесеріал 2017 року про пригоди іноземців в Україні.